Клэнси (; реже — Кланси) — шотландская фамилия (а также мужское имя). Наиболее известные носители:

Фамилия 
 Клэнси, Дейрдра (род. 1943) — британская художница по костюмам.
 Клэнси, Джон Уильям (1899—1969) — федеральный судья США.
 Клэнси, Сьюзен (род. 1950) — американский психолог.
 Кланси, Тим (род. 1984) — ирландский футболист.
 Клэнси, Томас Лео (более известный как Том Клэнси; 1947—2013) — американский писатель, работал в жанре политического триллера.
 Клэнси, Томас Оуэн — шотландский и американский кельтолог, историк и литературовед.
 Клэнси, Филип Александер (1917—2001) — шотландский и южноафриканский учёный-орнитолог.
 Клэнси, Фрэнк Майкл (более известный как Кинг Клэнси; 1903—1986) — канадский хоккеист, хоккейный судья и тренер, член Зала хоккейной славы.
 Кинг Клэнси Трофи — приз НХЛ, вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
 Клэнси, Эдуард Бид (1923—2014) — австралийский кардинал.

Имя 
 Браун, Клэнси (род. 1959) — американский актёр кино и телевидения.
 Экклз, Клэнси (1940—2005) — ямайский певец и продюсер.

Вымышленные носители 
 Клэнси Бувье — третьестепенный персонаж мультсериала «Симпсоны», умерший отец Мардж.
 Клэнси Виггам — второстепенный персонаж мультсериала «Симпсоны», некомпетентный шеф полиции.

См. также 
 The Clancy Brothers — ирландская фолк-группа.